Нотр-Дам-де-ла-Пэ () — дословно «Богоматерь мира».

Топонимы 
  — город и муниципалитет в Квебеке (Канада).

Культовые сооружения 
 Нотр-Дам-де-ла-Пэ (Ямусукро) — церковь в Ямусукро (Кот-д’Ивуар).
 Часовня Нотр-Дам-де-ла-Пэ — часовня в Реймсе, более известная как «Часовня Фудзиты».

См. также 
 Санта-Мария-делла-Паче